Márta Rudas,  (1937-2017), sportive hongroise
 les thermes Rudas, établissement thermal à Budapest

Homonymie de patronyme hongrois